Oxychilus helveticus är en snäckart som först beskrevs av Blum 1881.  Oxychilus helveticus ingår i släktet Oxychilus och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
helveticus